Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2015 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 'Novak Đoković (prvak)
 Roger Federer (tretji krog)
 Rafael Nadal (četrtfinale)
 Stan Wawrinka (polfinale)
 Kei Nišikori (četrtfinale)
 Andy Murray (finale)
 Tomáš Berdych (polfinale)
 Milos Raonic (četrtfinale)
 David Ferrer (četrti krog)
 Grigor Dimitrov (četrti krog)
 Ernests Gulbis (prvi krog)
 Feliciano López (četrti krog)
 Roberto Bautista Agut (drugi krog)
 Kevin Anderson (četrti krog)
 Tommy Robredo (prvi krog, poškodba)
 Fabio Fognini (prvi krog)

 Gaël Monfils (drugi krog)
 Gilles Simon (tretji krog)
 John Isner  (tretji krog)
 David Goffin (drugi krog)
 Aleksander Dolgopolov (prvi krog)
 Philipp Kohlschreiber (drugi krog)
 Ivo Karlović  (drugi krog)
 Richard Gasquet (tretji krog)
 Julien Benneteau (prvi krog)
 Leonardo Mayer  (drugi krog)
 Pablo Cuevas (prvi krog)
 Lukáš Rosol  (drugi krog)
 Jérémy Chardy  (drugi krog)
 Santiago Giraldo (drugi krog)
 Fernando Verdasco  (tretji krog)
 Martin Kližan (drugi krog, poškodba)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= F López
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=10
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= D Kudla
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=8

| RD1-seed03=
| RD1-team03= B Rola
| RD1-score03-1=67
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=| RD1-score04-1=79
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= H Morija
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=5
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= J Janowicz
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= L Pouille
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=1
| RD1-score07-5=4
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= G Monfils
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6| RD1-score08-5=6| RD1-seed09=25
| RD1-team09= J Benneteau
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=2
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= B Becker
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= L Hewitt
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Z Zhang
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= D Young
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= T Pütz
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= I Marchenko
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= M Raonic
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= F López
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=77 
| RD2-score01-4=4
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=63
| RD2-score02-4=0r
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= J Janowicz
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=63
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=17
| RD2-team04= G Monfils
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=77
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=3

| RD2-seed05=
| RD2-team05= B Becker
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= L Hewitt
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=2

| RD2-seed07=
| RD2-team07= D Young
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= M Raonic
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=12
| RD3-team01= F López
| RD3-score01-1=78
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=77
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=66
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=63
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= B Becker
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= M Raonic
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=12
| RD4-team01= F López
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4='''79
| RD4-score01-5=3
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2015